Das Universum steht für:
 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit, Dokumentarserie
 Das Universum in der Nussschale, Buch von Stephen Hawking
Siehe auch:
Das neue Universum